Словенија опен 2008. у конкуренцији женских парова одигран је од 21. до 27. јула 2008. Учествовало је 16 парова са играчицама из 17 земаља. 
Победнице два претходна турнира у игри парова Чехиње Луција Храдецка и Рената Ворачова нису браниле титулу.
Победиле су Шпанкиње Анабел Медина Гаригес и Вирхинија Руано Паскуал. За Анабел Медину Гаригес ово је била 12. ВТА титула, а за Вирхинију Руано Паскуал 41. ВТА титула у игри парова у каријери.

Списак носилаца 

  Анабел Медина Гаригес /  Вирхинија Руано Паскуал (победнице)
  Клаудија Јанс /  Алицја Росолска (прво коло)
 
  Сара Ерани /  Мара Сантанђело (прво коло)
  Марија Хосе Мартинез Санчез /  Аранча Пара Сантонха ''(полуфинале)

Жреб

Види још 
 Отворено првенство Словеније у тенису

Спољашње везе 

  ВТА сајт
 Званични сајт
 

Отворено првенство Словеније у тенису
Тенис 2008.